Гуля́н () — армянская фамилия.

 Гулян, Арарат Гарегинович (род. 1989) — российский спортивный функционер и общественный деятель.
 
 Гулян, Армен Гарегинович (род. 1990) — российский профессиональный боец смешанных боевых искусств.
 Гулян, Артак Беникович (род. 1958) — армянский архитектор.